Ahlbeck ist der Name folgender Orte:

 Ahlbeck (Heringsdorf), Ortsteil der Gemeinde Heringsdorf auf der Insel Usedom, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ahlbeck (bei Ueckermünde), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Albeck
 Ahlbäck
 Aalbek